Deutsche Jugend steht für:
 Deutsche Jugend (Zeitschrift), eine Pädagogikzeitschrift (Juventa-Verlag, 1953 ff.)
 Deutsche Jugend. Jugend- und Familienbibliothek, eine historische Unterhaltungszeitschrift (im Verlag Alphons Dürr; 1873–1939)